Наваррес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Каналь-де-Наваррес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial del Ayuntamiento de Navarrés
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии